Rezultati Prvenstva Anglije 1930 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni del

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1930